Park Chul (박철) può riferirsi a:

Park Chul (1883) – ufficiale coreano
Park Chul (1917) – avvocato sudcoreano
Park Chul (1928) – politico sudcoreano
Park Chul (1946) – dirigente sudcoreano
Park Chul (1960) – poeta sudcoreano
Park Chul (1968) – attore sudcoreano
Park Chul (1973) – calciatore sudcoreano